Berenger oder Bérenger ist der Familienname folgender Personen:
 
 Adolf von Berenger (1815–1895), deutscher Forstmann
 Henry Bérenger (1867–1952), französischer Botschafter in den USA
 Paul Bérenger (* 1945), Premierminister von Mauritius
 Raymond Berenger († 1374), Großmeister des Malteserordens
 Tom Berenger (* 1949), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 Berengar
 Berenguer